Антонин Николаевич Филатов (1902—1974) — советский хирург, трансфузиолог, академик АМН СССР (1966), дважды лауреат Государственных премий СССР (1952, 1975).

Биография 
Родился в семье учёного-оружейника, полковника Н. М. Филатова.

После окончания в 1925 году медицинского факультета 2-го Московского университета, работал ординатором, ассистентом клиники общей хирургии Государственного института медицинских знаний в Ленинграде.

В 1932—1974 годах — научный сотрудник, заведующий хирургической клиникой, заместитель директора по научной работе Ленинградского НИИ гематологии и переливания крови.

Одновременно заведовал кафедрой общей хирургии Ленинградского стоматологического медицинского института (1951—1955) и кафедрой общей хирургии 1-го Ленинградского медицинского института (1955—1960).

Известен как основоположник фракционирования крови, впервые в мире осуществивший переливание плазмы крови в 1932 году. Антонин Филатов является одним из первых в СССР разработчиков получения и клинического применения лечебных препаратов из крови, таких как фибринная плёнка, фибринный порошок, сыворотка Филатова. Под руководством А. Н. Филатова был создан ряд кровезамещающих жидкостей.

Похоронен в Санкт-Петербурге на Богословском кладбище.

Сын Н. А. Филатов (1934—1992) — горный инженер, профессор, лауреат Государственной премии СССР (1984).

Научные труды 
Автор более 350 научных работ по вопросам хирургии, переливания крови и гематологии, в том числе 13 монографий.
 Руководство по переливанию крови, М.— Л., 1940 (в соавт.)
 Кровезамещающие растворы, их приготовление и применение, Л., 1944
 Атлас переливания крови, Л., 1946
 Лечебные препараты из крови и их клиническое применение, Л., 1959 (в соавт.)
 Кровозамещающие растворы, их приготовление и применение (дисс.), Л., 1962
 Плазмозамещающие растворы, Л., 1963 (совм. с Петровым И. Р.)
 Свертывающая система крови в клинической практике, Л., 1963 (в соавт.)
 Белковые гидролизаты, Л., 1968 (в соавт.)
 Управляемая гемодилюция, Л., 1972 (в соавт.)
 Кровезаменители, Л., 1975 (в соавт.)
 Многоатомные спирты и их применение в трансфузиологии, Л., 1977 (ред.)

Примечания

Литература 
 Головин Г. В., Депп М. Е., Дуткевич П. Г. Выдающийся советский хирург и трансфузиолог (К 80-летию со дня рождения А. Н. Филатова), Вестник хирургии, т. 129, № 10, с. 3, 1982
 Фёдорова 3. Д., Андрианова И. Г. А. Н. Филатов, 1902—1974, М., 1984

Ссылки 
 Основоположник отечественной школы хирургической гематологии и трансфузиологии Антонин Николаевич Филатов (К 110-летию со дня рождения)
 
 mednecropol.ru, фото могилы на Богословском кладбище

Выпускники РГМУ
Хирурги СССР
Гематологи
Трансфузиологи
Преподаватели Санкт-Петербургского медицинского университета
Похороненные на Богословском кладбище